La patine peut désigner :
 La patine (couleur), une couleur que prennent les objets sous l'effet du temps ;
 La patine (cuir), une technique spécifique de coloration des produits utilisée en botterie et maroquinerie.